Setge de Rodes (305 aC)
 Setge de Rodes (1306)
 Setge de Rodes (1444)
 Setge de Rodes (1480)
 Setge de Rodes (1522)
 Setge de Rodes (1912)

Vegeu també 
 Batalla de Rodes en el 44 aC, durant la guerra civil a Roma després de l'assassinat de César.
 Obsidionis Rhodiæ urbis descriptio